Arkitekturskolan kan avse:

Arkitekturskolan KTH – vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm
Arkitekturskolan KKH – vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm
Arkitekturskolan CTH – vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg
Arkitekturskolan LTH – vid Lunds tekniska högskola i Lund
Arkitekthögskolan vid Umeå universitet – en svensk akademisk institution vid Umeå universitet i Umeå